Markering (familienaam) in de Nederlandse Achterhoek
 Markering (Rees), een beeldengroep in Amsterdam
 Wegmarkering
 Markering voor wandelpaden
 Markering voor veilig vaarwater
 Markering voor geïsoleerd gevaar
 het markeren van een territorium (dieren)